Il cognome van de Velde è riferibile a vari personaggi:

Arte 
 Adriaen van de Velde – allievo del padre Willem il Vecchio, fu pittore di paesaggi soprattutto ambientati in Italia (1636-1672)
 Esaias van de Velde – pittore di corte dei principi olandesi (1590-1630)
 Hans van de Velde – pittore olandese, padre di Esaias (1552-1609)
 Henry van de Velde – architetto, scultore e pittore olandese
 Jan van de Velde II – pittore e incisore olandese, padre di Jan Jansz van de Velde (1593-1641)
 Jan Jansz van de Velde – pittore olandese di nature morte e abile incisore (1619-1662)
 Willem van de Velde il Vecchio – pittore di corte di Carlo II, in Inghilterra (1611-1693)
 Willem van de Velde il Giovane – figlio di Willem il Vecchio, anch'egli pittore alla corte inglese (1633-1710)

Musica 
 Ernest van de Velde – compositore e pianista francese

Religione 
 Frans van de Velde – vescovo cattolico e teologo olandese (1506-1576)
 James Oliver Van de Velde – vescovo della Diocesi di Natchez

Spettacolo 
 Jean van de Velde – sceneggiatore
 Joke van de Velde – miss Belgio 2000

Altro 
 10753 van de Velde – asteroide della fascia principale